Шторм:
 Шторм — буря, сильный ветер со скоростью 15—20 м/с и более.

В технике 
 М-11 «Шторм» — советский зенитно-ракетный комплекс корабельного базирования.
 «Шторм» — советский береговой противокорабельный ракетный комплекс.
 «Шторм» — большой торпедно-ракетный катер пр. 206М [Turya].
 «Шторм» — серия российских перспективных многоцелевых тяжелых авианосцев (проект 23000Э).
 «Шторм» — дальнобойный реактивный снаряд ДРСП-1.
 «Шторм» — радиотрансляционный комплекс.
 «Шторм» — кислородно-водородный разгонный блок 14С41 для РН.

В искусстве 
 «Шторм» — компьютерная игра.
 «Шторм» — пьеса В. Н. Билль-Белоцерковского (1926).
 «Шторм» — советский фильм 1931 года (режиссёр Григорий Левкоев).
 «Шторм» — советский историко-революционный фильм 1957 года (режиссёр Михаил Дубсон).
 «Шторм» — шведский фильм 2005 года.
 «Шторм» — нидерландско-бельгийский фильм 2009 года режиссёра Бена Сомбогаарта c Сильвией Хукс в главной роли.
 «Шторм» («Беспощадный шторм») — художественный фильм 2010 года режиссёра Уве Болла.
 «Шторм» — российский сериал 2019 года режиссёра Бориса Хлебникова
 «Шторм» — песня Владимира Высоцкого.
 Широковещательный шторм — лавина широковещательных пакетов в компьютерной сети.
 Шторм — персонаж комиксов «Люди Икс».

Персоналии 
 Шторм, Георгий Петрович (1898—1978) — русский советский прозаик и историк литературы.
 Шторм, Теодор (1817—1888) — немецкий прозаик и поэт.
 Шторм, Тони (род. 1995) — новозеландская и австралийская женщина-рестлер.
 Шторм, Лэнс (род. 1969) — канадский рестлер.

Другое 
 «Шторм» — советский футбольный клуб из Ленинграда.
 «Шторм» — советский хоккейный клуб из Ленинграда.

Storm 
 Storm — альбом норвежской метал-группы Theatre of Tragedy.
 Storm — песня из этого альбома.
 Storm — один из самых успешных альбомов Ванессы Мэй.
 Storm — студийный дебютный альбом группы SIBERIAHILLS.
 Storm — английская марка часов.
 AIL Storm — серия внедорожников израильского производства.
 Storm — программная библиотека для ORM на Python.
 AN/PSQ-23 STORM — американский комбинированный электронно-оптический прицел.

См. также